Авдон (Авдо́н) Стрышак ; родился 30 декабря 1908 г. дата смерти 27 ноября 1995 г., Варшава, Польша) — польский ветеринар, профессор ветеринарных наук доцент, специалист на эпидемиологии, член Польской академии наук.

Похоронен на Служевском кладбище в Варшаве.

Примечания

Литература 
 Jeliński M., Kamiński Z.: Stryszak Abdon-Stefan (1908—1995). W: Ludzie Akademii Medycznej w Gdańsku : praca zbiorowa / pod red. Z. MACHALIŃSKIEGO — Prace Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych. Seria Biograficzna ; Gdańsk, 2003, t. 1, S. 125—131.

Ветеринары Польши
Преподаватели сельскохозяйственных вузов Польши
Похороненные на Служевском кладбище
Президенты Польского общества ветеринарных наук